Die All England Super Series Premier 2013 im Badminton fand vom 5. bis zum 10. März 2013 in Birmingham in der National Indoor Arena statt. Es war die 103. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 400.000 US-Dollar. Folgend die Ergebnisse der Qualifikation.

Herreneinzel

Setzliste 
  Rajiv Ouseph (nicht qualifiziert)
  Arif Abdul Latif (nicht qualifiziert)
  Tan Chun Seang (qualifiziert)
  Tanongsak Saensomboonsuk (qualifiziert)

Qualifikanten 
  Sourabh Varma
  Tan Chun Seang
  Tanongsak Saensomboonsuk
  Chen Yuekun

1. Qualifikationsplatz

2. Qualifikationsplatz

3. Qualifikationsplatz

4. Qualifikationsplatz

Dameneinzel

Setzliste 
  Sayaka Takahashi (qualifiziert)
  Michelle Li (qualifiziert)
  Kirsty Gilmour (nicht qualifiziert)
  Linda Zechiri (nicht qualifiziert)

Qualifikanten 
  Sayaka Takahashi
  Belaetrix Manuputi
  Sashina Vignes Waran
  Michelle Li

1. Qualifikationsplatz

2. Qualifikationsplatz

3. Qualifikationsplatz

4. Qualifikationsplatz

Herrendoppel

Setzliste 
  Jorrit de Ruiter / Dave Khodabux (nicht qualifiziert)
  Tarun Kona / Arun Vishnu (nicht qualifiziert)
  Kang Ji-wook / Lee Sang-joon (nicht qualifiziert)
  Christian Skovgaard / Mads Pieler Kolding (nicht qualifiziert)

Qualifikanten 
  Robert Blair /  Tan Bin Shen
  Marcus Ellis /  Paul van Rietvelde
  Peter Käsbauer / Josche Zurwonne
  Bodin Isara / Pakkawat Vilailak

1. Qualifikationsplatz

2. Qualifikationsplatz

3. Qualifikationsplatz

4. Qualifikationsplatz

Damendoppel

Setzliste 
  Nicole Grether/ Charmaine Reid (PFQ)
  Samantha Barning / Eefje Muskens (nicht qualifiziert)
  Jillie Cooper / Kirsty Gilmour (nicht qualifiziert)
  Pradnya Gadre / Ashwini Ponnappa (nicht qualifiziert)

Qualifikanten 
  Cheng Shu / Zhao Yunlei
  Lauren Smith / Gabrielle White
  Artima Serithammarak / Peeraya Munkitamorn
  Imogen Bankier /  Petya Nedelcheva

1. Qualifikationsplatz

2. Qualifikationsplatz

3. Qualifikationsplatz

4. Qualifikationsplatz

Mixed

Setzliste 
  Vitaliy Durkin / Nina Vislova (nicht gestartet)
  Chris Langridge / Heather Olver (nicht qualifiziert)
  Lee Sang-joon / Kim So-young (nicht qualifiziert)
  Vladimir Ivanov / Valeria Sorokina (nicht qualifiziert)

1. Qualifikationsplatz

2. Qualifikationsplatz

3. Qualifikationsplatz

4. Qualifikationsplatz

Weblinks 
 Homepage
 Resultate

2013
BWF Super Series 2013